Claparède ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred de Claparède (1842–1922), Schweizer Diplomat 
 Arthur de Claparède (1852–1911), Schweizer Jurist und Geograf   
 David Claparède (1727–1801), Schweizer evangelischer Pfarrer und Hochschullehrer
 Émile Claparède (1902–1967), französischer Politiker
 Édouard Claparède (1873–1940), Schweizer Psychologe und Pädagoge
 Melanie Luck von Claparède (* 1943), deutsche Hochschullehrerin für Kunstgeschichte und Buchautorin 
 Michel Marie Claparède (1770–1842), französischer General
 René-Édouard Claparède (1832–1871), Schweizer Zoologe und Professor für Vergleichende Anatomie in Genf
 Théodore Claparède (1828–1888), Schweizer evangelischer Pfarrer und Hochschullehrer